Azerbajdzsán
 Maqov vagy Makov, település a Zaqatalai járásban
 Csehország
 Makov, település a Blanskói járásban
 Makov, település a Svitavyi járásban
 Horvátország
 Makov Hrib, Čabar településrésze a Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Szlovákia
 Trencsénmakó (szlovákul Makov), település a Zsolnai kerület Csacai járásában